De Deense voetbalbeker 1999–00 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 46ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie, om sponsorredenen dit seizoen DONG Cup geheten, begon in 15 juni 1999 en eindigde op 1 juni 2000 met de finale in het Parken Stadion (18.098 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen onder leiding van scheidsrechter Knud Erik Fisker. Viborg FF won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 1-0 te winnen van Aalborg BK. Het enige doelpunt kwam op naam van Hans Eklund.

Schema

Zie ook
Superligaen 1999/00

Bekervoetbal 1999/00
2000